Еврейское изобразительное искусство — часть международной культуры евреев, сформировавшейся в библейские времена и которая традиционно подразделяется на религиозную и светскую, хотя имеет место и их синтез.

Древнееврейское изобразительное искусство 

Насколько возможно судить на основании письменных свидетельств и немногих вещественных памятников, сохранившихся в Палестине, древние евреи не обладали способностью самостоятельного творчества в области начертательных искусств и, во все продолжение существования своего царства, оставались в них бездеятельны или посредственно подражали тем народам, с которыми судьба приводила их в соприкосновение. Объяснять это следует, с одной стороны, принадлежностью потомков Израиля к семитической расе, вообще более склонной к искусствам тоническим (к поэзии и музыке), чем к образным, а с другой — особенностями их религии, воспрещавшей пластически воспроизводить какие бы то ни было живые существа, допускавшей служение Богу лишь в одном пункте и через то препятствовавшей развитию Храмоздательства, в котором, главным образом, вырабатываются формы народной архитектуры и связанной с нею орнаментистики.

Скульптуры, в строгом смысле слова, равно как и живописи, у евреев совершенно не существовало, а единственными значительными произведениями зодчества были иерусалимский храм и Дворец Соломона. О первом повествуется в Библии пространно, но до такой степени неясно, что, относительно его реставрации, археологи ещё не пришли к полному согласию между собой, хотя и было сделано множество таких попыток.

Еврейское изобразительное искусство нового времени

Современное еврейское изобразительное искусство

Примечания

Литература 

 de Saulcy, «Histoire de l’art judaïque» (П., 1858);
 G. Perrot et Ch. Chipiez, «Histoire de l’art dans l’antiquité» (т. IV, Париж, 1887);
 Ch.-J.-M. de Voguë, «Le temple de Jérusalem» (П., 1864-65);
 О. Thenius, «Das vorexilische Jerusalem und dessen Tempel» (Лейпциг, 1849).

 

Еврейская культура
Изобразительное искусство